Palaemonetes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Heller 1869. Palaemonetes ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Palaemonetes